Британска независна филмска награда за најбољег глумца у споредној улози () признање је које се додељује од 2008. године споредном глумцу који је дао најбољу изведбу у британском филму независне продукције. Од 2003. године додељивала се Британска независна филмска награда за најбољу споредну улогу, али је 2008. године раздвојена у две категорије - за најбољу споредну глумицу и најбољег споредног глумац.

Еди Марсан је тренутно једини двоструки добитник овог признања, а уједно и глумац са највише номинација (четири).

2003—2007

2008—2009

2010е

Извори 

Британске независне филмске награде